xiao o pietat filial, virtut del respecte als pares i avantpassats, concepte central del confucianisme 
 Biografies:
 Xiao Baorong (488–502), emperador xinès
 Xiao Dai, estudiós de rituals de l'emperador Xuan de la Dinastia Han Occidental 
 Xiao Jia, rei xinès de la Dinastia Shang
 Duc Xiao de Qin (381 - 338 aC), governant de l'estat de Qin del 361 fins al 338 aC durant el període dels Regnes Combatents 
 Marquès Xiao de Jin, tretzè governant de l'estat de Jin durant setze anys al Període de Primaveres i Tardors 
 Xiao Jun (1983), judoka xinesa guanyadora d'una medalla de bronze al Campionat Asiàtic de Judo de 2008
 Xiao Hong (Heilongjiang, 1911-Hong Kong, 1942), escriptora xinesa nascuda durant la dinastia Qing 
 Xiao Hui Wang (Tianjin, 1957), artista polifacètica 
 Xiao Yanyan (953 - 1009), emperadriu Khitan de la Dinastia Liao, de l'Antiga Xina 
 Xiao Yi de Shang, rei xinès de la dinastia Shang
 Xiao Yuncong (Wuhu, Anhui, 1596 - 1673), pintor, poeta i cal·lígraf xinès que va viure a la darreria de la dinastia Ming i a inici de la nova dinastia Qing
 Qu Xiao-Song (1952), compositor xinès, síntesi de natura i cultura, però també una fusió de l'occident i l'extrem orient
 Wang Xiao Tong, matemàtic de la Dinastia Tang, nascut a Nord Zhou en el període que governava Wu Di i mort en els anys de Zhenguan 
 Yang Xiao (1964), remadora xinesa que va competir sota bandera durant la dècada de 1980